69. længdegrad kan henvise til:

 69. vestlige længdekreds
 69. østlige længdekreds